Коми́ссия (от  «связь; вместе» или  «поручать; организовывать»):
 Комиссия — группа лиц или орган, формируемый в составе группы лиц для выполнения каких-либо определённых функций или проведения специальных мероприятий.
 избирательная комиссия
 счётная комиссия
 ревизионная комиссия
 приёмная комиссия
 и так далее

 Комиссия — договор, согласно которому одна сторона (комиссионер) обязуется заключать с третьим лицом сделку от своего имени, но в интересах другой стороны (комитента).
 Комиссия — вознаграждение комиссионера по этому договору.
 Комиссионный сбор